Бородавко  — русская фамилия.

Известные носители 
 Бородавко, Евгений (род. 1986) — латвийский дзюдоист, призёр чемпионатов Европы.
 Бородавко, Иван Михайлович (1925—1996) — бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда.
 Бородавко, Павел Григорьевич (1908—1968) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Бородавко, Юрий Викторович (род. 1960) — советский лыжник, российский тренер по лыжным гонкам.

Составная фамилия
 Бородавко-Мещерский, Фёдор Фёдорович — князь.

См. также 
 Бородавка (значения)